

События 
 16 февраля — композитор Уильям Бойс похоронен в соборе Святого Павла. На его похоронах пели хоры самого собора Святого Павла, а также Вестминстерского аббатства и Королевской капеллы.
 Апрель —  сообщает о выступлении в Королевской капелле трёхлетнего вундеркинда , в дальнейшем известного композитора и органиста.
 31 июля — В Неаполе премьерой опера Доменико Чимароза «» открылся Театро дель Фондо (ныне ).
 26 декабря — Театр «Ла Скала» в Милане открывает свой оперный карнавальный сезон новой оперой Йозефа Мысливечека «».
 Пожар в оперном театре в Эстерхаза.
 Меццо-сопрано  и её муж-скрипач Антонио прибывают ко двору Эстерхази, где она вскоре становится любовницей Йозефа Гайдна.

Классическая музыка 
 Йозеф Гайдн — симфонии  и 
 Михаэль Гайдн — симфонии  и 
 Вольфганг Амадей Моцарт — симфонии  и , , ,

Опера 

 Александр Аблесимов — «Мельник — колдун, обманщик и сват»
 Михаил Керцелли — «Финикс».
 Василий Пашкевич — «Несчастье от кареты»
 Иоганн Кристиан Бах — «»
 Доменико Чимароза — «»
 Франческо Бьянки — «»
  — «»
 Йиржи Антонин Бенда — «»
  — «»
 Джованни Паизиелло — «»
 Джузеппе Сарти — «»
 Андре Гретри — «»

 Вольфганг Амадей Моцарт
 «Заида»
 «»
 Йозеф Гайдн
 «»
 «»
 Кристоф Виллибальд Глюк
 «» (французская редакция)
 «» (первая редакция)
 Йозеф Мысливечек
 «»
 «»
 «»

Публикации 
 Франческо Антонио Валлотти — «О научной теории и практике современной музыки» ()
 Джон Ньютон — христианский гимн «О, благодать»

Родились 
 15 января — Жан Коралли (ум. 1854) — французский танцовщик, балетмейстер и либреттист итальянского происхождения
 5 февраля —  (ум. 1848) — бельгийский оперный певец, дирижёр и композитор, как автор музыки гимна Бельгии La Brabançonne
 22 февраля —  (ум. 1813) — шведский композитор и дирижёр
 23 февраля — Иоганн Каспар Айблингер (ум. 1867) — немецкий композитор, органист и дирижёр
 1 марта — Готфрид Вебер (ум. 1839) — немецкий музыкальный теоретик, критик и композитор
 13 марта —  (ум. 1848) — американский композитор
 21 апреля —  (ум. 1856) — британский певец и композитор
 28 мая — Томас Мур (ум. 1852) — ирландский поэт-романтик, песенник и автор баллад
 1 августа — Фрэнсис Скотт Ки (ум. 1843) — американский юрист и поэт, автор текста гимна США The Star-Spangled Banner
 10 сентября — Алессандро Пиччини (ум. 1850) — французский композитор
 15 октября — Юхан Улоф Валлин (ум. 1839) — шведский поэт и переводчик, автор духовных песен

Умерли 
 7 февраля — Уильям Бойс (67) — английский композитор и органист
 6 апреля — Томмазо Траэтта (52) — итальянский композитор
 7 апреля — Марта Рэй (32 или 33) — английская певица
 27 ноября — Жоссе Бутми (82) — бельгийский композитор, органист и клавесинист
 5 декабря —  (70) — чешский композитор, органист, скрипач-виртуоз и хормейстер
 28 декабря — Дженнаро Манна (64) — итальянский композитор и музыкальный педагог
 без точной даты
  Аруначала Кавираяр (67 или 68) — тамильский композитор
  Антонио Феррадини – итальянский композитор.

См. также

Примечания